Стро́нголи ( , ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Кротоне.

Население составляет 6160 человек (на 2004 г.), плотность населения — 71,6 чел./км². Занимает площадь 85 км². Почтовый индекс — 88816. Телефонный код — 0962.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица. Праздник ежегодно отмечается 15 августа.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта